Samsung SGH-X810 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung E888
 Siemens SL75 ESCADA
 Siemens SL75
 LG S5200
 Grundig X5

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2005 році